Route verte peut désigner :
 Route verte, un itinéraire cyclable de plus de 4900 kilomètres situé au Québec, Canada ;
 Route verte, une route s'étendant sur 205 km de part et d'autre du Rhin, créée en 1960 à l'instigation de la France et de l'Allemagne ;
 Route verte, un itinéraire routier touristique reliant Royan à Bordeaux en longeant l'estuaire de la Gironde.

Autoroute verte peut désigner :
 Autoroute française A39 reliant Dijon à  Viriat.